

Особи 

Пла () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Хосе Марія Пла — тимчасовий президент Уругваю
 Хосеп Пла — каталонський журналіст
 Хосефіна Пла — парагвайська поетеса

Топоніми 

 Пла — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Ал-Пла-дал-Панадес — муніципалітет в іспанській Автономній області Каталонія
 Ал-Пла-да-Санта-Марія — муніципалітет в іспанській Автономній області Каталонія
 Ле-Пла — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж
 Пла-да-л'Астань — кумарка Каталонії
 Пла-де-Урхель — кумарка Каталонії
 Сен-Жан-Пла-де-Кор — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Східні Піренеї

Інше 
 Пла ра — лаоська приправа